Ricoveri ist der Name von

 Ricoveri (Nationalmonument), italienisches Nationalmonument in Predazzo d:Q55181985
 Marcello Ricoveri (* 1941), italienischer Diplomat